Dit is de wereldranglijst voor mannen van maart 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 maart 2015.

Mannen 03